Agglomerat (, ‚anhäufen‘)  bezeichnet

 eine technisch hergestellte Zusammenballung einzeln vorliegender Körner oder Materialstücke, siehe Agglomerat (Technik)
 ein pyroklastisches Gestein, siehe Vulkanisches Agglomerat
 eine reversible Zusammenballung von Blutzellen, siehe Agglomerat (Medizin)
 die Ballung von Bevölkerung und Industrie, siehe Agglomeration